Le CIMM, est un acronyme pouvant  désigner :

 Centre d'interprétation des mammifères marins, (CIMM) à Tadoussac au Québec.
 Le Comité International de Médecine Militaire (CIMM) est une organisation internationale et intergouvernementale.

Homonymie